Ядерные взрывы на Таймыре — серия из трёх промышленных камуфлетных ядерных взрывов, произведённых на территории Таймырского автономного округа с целью сейсмозондирования и создания в пласте каменной соли подземных ёмкостей для хранения газоконденсата. Норильскому промышленному району было необходимо иметь большой запас природного газа на случай аварии в газовом хозяйстве (крупнейшая из таких аварий случилась в феврале 1979 года, когда Норильск в течение нескольких дней оставался практически без отопления). Все взрывы выполнялись Министерством среднего машиностроения.

Взрыв «Горизонт-3» 
Первый взрыв («Горизонт-3») был произведён 29 сентября 1975 года на северном берегу озера Лама (мыс Тонкий). Глубина заложения заряда — 830 м, энерговыделение — 7,6 кт, суммарная радиоактивность продуктов взрыва — 3000 кюри. Взрыв создал подземную полость радиусом 19 м и объёмом 30 тыс. м³.

Координаты эпицентра взрыва:

Взрыв «Метеорит-2» 
Второй взрыв («Метеорит-2») был произведён 26 июля 1977 года в 800 м от места первого взрыва. Глубина заложения заряда — 850 м, энерговыделение — 13 кт, суммарная радиоактивность продуктов взрыва — 6000 кюри. Взрыв создал полость радиусом 23 м и объёмом 50 тыс. м³.

Координаты эпицентра взрыва:

Взрыв «Рифт-1» 
Третий взрыв («Рифт-1») был произведён 4 октября 1982 года в Усть-Енисейском районе, в 190 км западнее г. Дудинка, в одной из скважин Соленинского газоконденсатного месторождения «Рифт-1». Глубина заложения заряда — 960 м, энерговыделение — 16 кт (для сравнения: мощность атомной бомбы «Малыш», сброшенной на Хиросиму — 15 кт), суммарная радиоактивность продуктов взрыва — 9000 кюри.

Значение взрывов для народного хозяйства 

От промышленного использования созданными взрывами «Горизонт-3» и «Метеорит-2» подземных ёмкостей руководство Норильского горно-металлургического комбината впоследствии решило отказаться, поскольку в полученные полости можно было закачать не более 10 млн. м3 газа (суточная потребность города). Строительство резервной нитки газопровода стоило меньше, чем строительство коммуникаций, инфраструктуры и компрессорных станций. Таким образом для обеспечения надёжности газообеспечения Норильского промышленного района было решено построить дополнительную ветку газопровода, что значительно повысило степень надёжности района. По официальным данным, в момент проведения взрывов выхода на земную поверхность радиоактивных продуктов не было, радиационный фон в местах взрывов в норме и какое-либо влияние на здоровье людей отсутствует. В настоящее время ёмкости представляют собой герметичные (скважина зацементирована и никогда не вскрывалась) сферические полости (на дне которых находятся радионуклиды, укрытые многометровой толщей рассола каменной соли и, по мнению учёных, не представляют опасности для окружающей среды).

См. также 
 Список мирных ядерных взрывов в СССР

Ссылки 
 Ядерные взрывы на Таймыре: Мифы и реальность «Заполярная правда», № 175, 9 ноября 1998 года 
 Ядерные взрывы на оз. Лама: Факты, свидетельства очевидцев «Заполярный вестник», №№ 49 — 51; 11, 12, 15 марта 2004 года

Примечания 

Таймыр
1975 год в России
1977 год в России
1982 год в Красноярском крае
Сентябрь 1975 года
Июль 1977 года
Октябрь 1982 года
Плато Путорана